Belleval ou De Belleval est un nom de famille français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Denis de Belleval (1939-), homme politique et diplomate québécois ;
 Henri de Belleval (1860-1914), homme politique français ;
 Marie de Belleval (), femme noble de Picardie ;
 Pierre Richer de Belleval (1564-1632), botaniste français ;
 René de Belleval (1837-1900), historiographe, sous-préfet et publiciste français ;
 Sabrina Belleval (1965-), reine de beauté et comédienne française, Miss France 1982.

Hydronyme 
 , lac du Canada situé dans les comtés du Nord-du-Québec et de la province de Québec.

Architecture 
 Hôtel Richer de Belleval, monument historique de la ville française de Montpellier.

Voir aussi 
 

Patronyme français